Viotá kan syfta på:

Colombia 

 Viotá (kommun), Cundinamarca, 
 Viotá (ort), Cundinamarca,